Синегорское сельское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Синегорский.

Административное устройство 
В состав Синегорского сельского поселения входят:
 посёлок Синегорский,
 посёлок Боярышниковый,
 посёлок Виноградный,
 хутор Западный,
 посёлок Мельничный,
 хутор Почтовый,
 посёлок Углекаменный,
 посёлок Ясногорка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района